Pelaya kan syfta på:

Colombia 

 Pelaya (kommun), Cesar, 
 Pelaya (ort), Cesar,